Le quartier du Marais peut désigner :
 le quartier du Marais, un quartier parisien.
 le quartier du Marais, un quartier bruxellois.